Heusenstamm steht für:
 Heusenstamm, eine Stadt im südhessischen Landkreis Offenbach
 Herrschaft Heusenstamm, ein Territorium im alten Deutschen Reich
 Heusenstamm (Adelsgeschlecht), ein deutsches Adelsgeschlecht mit österreichischem Zweig (auch Heißenstamm, Heißenstein oder Heißenstain)

Heusenstamm ist der Familienname folgender Personen:
 Wolfgang von Heusenstamm († 1594), Domkapitular in Mainz, Stiftspropst